Hella poate fi 

 Hella, oraș în Islanda
 Hella (companie), companie din industria auto
 Hella Haasse, scriitoare olandeză

Vezi și 
 Hellas Verona, club de fotbal din Italia